Хафіз — мусульманин, що знає напам’ять весь текст Корану
 Хафіз — Гафіз Ширазький, перський і таджицький поет, народний співець